De Lithostrotia zijn een groep sauropode dinosauriërs behorend tot de Titanosauria.

Naamgeving
In 2003 werd het Jeffrey Wilson en Paul Upchurch duidelijk dat de Titanosauridae, een belangrijke groep titanosauriërs, genoemd waren naar een geslacht, Titanosaurus, dat een nomen dubium was, waarvan de naam dus niet verwees naar een diagnostisch holotype omdat het fossiel van te slechte kwaliteit was. Ze meenden dat zowel oude familie Titanosauridae als ook ook de klade Titanosauridae, een gedefinieerde afstammingsgroep die dezelfde naam gekregen had als de familie, ongeldig waren. Daarom definieerden en benoemden ze een nieuwe klade: de Lithostrotia, van het Klassiek Griekse lihtostrotos, "ingelegd met stenen", een verwijzing naar het feit dat de groep als autapomorfie (afgeleide eigenschap) beenplaten in de huid had.

De definitie was: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Malawisaurus dixeyi (Haughton 1928) en Saltasaurus loricatus Bonaparte & Powell 1980 en al zijn afstammelingen.

In feite is het voor de geldigheid van de familienaam irrelevant of het typegeslacht een nomen dubium is; voor de bruikbaarheid van de naam als klade moet geslacht natuurlijk wel überhaupt te plaatsen zijn maar dat is bij Titanosaurus wel het geval.

In 2004 werden twee synapomorfieën gegeven. Alle staartwervels behalve de laatste zijn procoel, dus met een hol voorste gewrichtsvlak. De eerste staartwervel is sterk procoel.

De groep bestaat uit vrij kleine tot gigantische planteneters uit alle continenten levend van het Aptien (Malawisaurus) tot en met het Maastrichtien (dus van 125 tot 65 miljoen jaar geleden) toen ze uitstierven samen met alle andere dinosauriërs behalve de vogels.

Fylogenie
Een mogelijke evolutionaire stamboom toont het volgende kladogram:

Sauropoda